Messier 104 ili (Galaksija Sombrero), spiralna galaksija u zviježđu Djevica
 M104 (pruga), pruga u Hrvatskoj
 M-104 (autoput u Michiganu, SAD)